Schumowka () ist der Name mehrerer Orte in Russland:

 Schumowka (Kostroma), Ort (rus. kordon) in der Oblast Kostroma
 Schumowka (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Schumowka (Dorf, Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Schumowka (Siedlung, Smolensk), Siedlung in der Oblast Smolensk
 Schumowka (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk